5091 Ісаковський (5091 Isakovskij) — астероїд головного поясу.
 Ісаковський Михайло Васильович (7 [19] січня 1900, село Глотовка, нині Угранського району Смоленської області — 20 липня 1973, Москва) — російський поет, перекладач.
 Ісаковський сільський округ — адміністративна одиниця у складі Зерендинського району Акмолинської області Казахстану.